Ichiyō Higuchi – scrittrice e poetessa giapponese
 Keiko Sofía Fujimori Higuchi – politica peruviana
 Munetaka Higuchi – batterista giapponese
 Rei Higuchi – lottatore giapponese
 Shinji Higuchi – regista e sceneggiatore giapponese
 Yūta Higuchi – calciatore giapponese
 Wakaba Higuchi – pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese